Batman și Robin Băiatul Minune (engleză: Batman with Robin the Boy Wonder) este un serial animat de televiziune produs de Filmation care a debutat pe CBS pe data de 13 septembrie 1969; era versiunea de 30 de minute a Orei Batman/Superman, reeditată fără segmentele cu Superman și Superboy. Cunoscut de asemenea ca The Adventures of Batman (Aventurile lui Batman), serialul era constituit din aventurile precedente ale supereroilor DC Comics Batman, Robin, Batgirl și alți câțiva inamici de-ai lui Batman. Batman și Robin vor apărea mai târziu în The New Scooby-Doo Movies (Noile Filme cu Scooby-Doo), alte versiuni în Super Friends (Super Prietenii) și The New Adventures of Batman (Noile Aventuri ale lui Batman) în 1977.

În 1985, Warner Home Video a realizat cinci episoade din serial pe VHS în colecția video "Super Powers" împreună cu Aquaman, Superboy și Superman. Aceste video-uri au fost reeditate în 1996, iar apoi "tipărite".

Episoadele din acest show pot fi cu ușurință cumpărate și descărcate ca și conținut video al rețelei PlayStation, precum și pe Xbox Live.

Intro-ul serialului

Vezi și 
 Batman
 Aventurile lui Batman
 Ora Batman/Superman
 Noile Aventuri ale lui Batman
 Batman: Serialul de Animație
 Noile Aventuri cu Batman
 Noile Aventuri cu Batman/Superman
 Batman: Neînfricat și cutezător

Legături externe 
 
 Batman with Robin the Boy Wonder at Marks Cartoon Collections

Seriale de animație
Desene animate